De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1997 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 13 april 1997 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Maleisië